El Grupo Hospitalario Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más grande de España.

Cuenta con 52 clínicas en trece comunidades autónomas españolas, así como centros en Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Perú.

Fue adquirido por la compañía sanitaria alemana Fresenius en 2016 por 5760 millones de euros y se fusionó con la cadena hospitalaria privada más grande de Alemania, Helios.

Referencias 

Quirónsalud
Empresas de España
Empresas con sede en Madrid